Wiesenbaude steht für:

 Wiesenbaude (Berlin), ehemaliges Ausflugslokals in Groß-Lichterfelde, heute Ortsteil Lichterfelde, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Berlin
 Wiesenbaude, deutscher Name der Luční bouda, Bergbaude im tschechischen Teil des Riesengebirges